Le nom botanique Allium montanum a été utilisé pour près de sept espèces d' Allium.

Allium montanum Schrank – le seul nom légitime utilisé en premier en 1785, est maintenant considéré comme un synonyme d'Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum (ciboulette commune)

Les noms ci-dessous sont des synonymes d'autres espèces :
Allium montanum F.W.Schmidt, nom. illeg. = Allium lusitanicum
Allium montanum Guss., nom. illeg. = Allium tenuiflorum
Allium montanum Rchb., nom. illeg. =  Allium flavum subsp. flavum
Allium montanum Sm. , nom. illeg. = Allium sibthorpianum
Allium montanum Ten., nom. illeg. =  Allium cupani subsp. cupani
Allium montanum Var. serotinum ,(Regel) Nyman, Consp. = Allium senescens subsp. senescens.

Références

Espèce d'Angiospermes (nom scientifique)